Торремоча-де-Харама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.torremochadejarama.org

Муниципалитеты Мадрида